Pisba kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pisba (ort), Boyacá, 
 Pisba (kommun), Boyacá,